Abásfalva erdélyi település (románul Aldea)
 Aldea keresztnév